Subachoque kan syfta på:

Colombia 

 Subachoque (kommun), Cundinamarca, 
 Subachoque (ort), Cundinamarca,